«You and Me» (Tú y yo en inglés) puede referirse a:

Cine 
 You and Me (1938), película dirigida por Fritz Lang.

Música 
 You and Me (2000), canción de The Cranberries.
 You and Me (2005), canción de Lifehouse.
 You and Me (2008), una de las canciones de la Ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Pekín 2008.
 You and Me Both (1983), segundo álbum del dueto inglés Yazoo.